В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как системный метод создания, применения и определения всего учебного процесса преподавания и усвоения знаний с учётом взаимодействия технических и человеческих ресурсов. Технологичность учебного процесса состоит в том, чтобы сделать учебный процесс полностью управляемым.

Педагогическая система 
Понятие технология обучения не является общепринятым в традиционной педагогике. В то же время, в педагогике существвет понятие Педагогическая система - организованная совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания целенаправленного и преднамеренного педагогического воздействия на формирование личности с заданными качествами. 

Педагогические системы могут быть описаны как целостные явления с помощью ряда признаков (по В. Г. Афанасьеву):

 интегративные качества (такие, которыми не обладает несколько взятых её элементов);
 составные элементы, компоненты;
 структура (связи и отношение между частями и элементами);
 функциональные характеристики;
 коммуникативные свойства (связи с окружающей средой);
 историчность, преемственность.

Существенными характеристиками системы являются целевые ориентации и результаты.

В качестве основы, системообразующего каркаса, целесообразно использовать новое для педагогики понятие — «технология» и новый — «технологический» подход к анализу и проектированию педагогических процессов.

Академик Беспалько Владимир Павлович предложил классификацию педагогических систем (технологий) по типу организации и управления познавательной деятельностью учащегося. Сочетание различных признаков взаимодействия учителя с учеником определяет следующие виды технологий (по В. П. Беспалько — дидактических систем):

Классификация педагогических систем 
 Классическое лекционное обучение.
 Обучение с помощью аудиовизуальных технических средств.
 Система «Консультант».
 Обучение с помощью учебной книги.
 Компьютерное обучение.
 Система «репетитор» — индивидуальное обучение.
 «Программное обучение», для которого есть заранее составленная программа.
 По целям обучения.

Понятие педагогической технологии 
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической технологии. Однако в его понимании и употреблении существуют большие разночтения:

 Технология — это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве.

 Педагогическая технология — совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачев).
 Педагогическая технология — это содержательная техника реализации учебного процесса (В. П. Беспалько).
 Педагогическая технология — это описание процесса достижения планируемых результатов обучения (И. П. Волков).
 Технология — это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения состояния (В. М. Шепель).
 Технология обучения — это составная процессуальная часть дидактической системы (М.Чошанов).
 Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (В. М. Монахов).
 Педагогическая технология — это системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).
 Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей (М. В. Кларин).
 Педагогическая технология — это алгоритм (последовательность) действий ученика и учителя, обеспечивающий достижение намеченного образовательного результата.
При множестве определений понятий «педагогическая технология» большинство специалистов объединяют их четырьмя принципиально важными положениями:
 планирование обучения и воспитания на основе точно определённого желаемого эталона;
 программирование учебно-воспитательного процесса в виде строгой последовательности действий учителя и ученика;
 сопоставление результатов обучения и воспитания с первоначально намеченным эталоном как в ходе учебно-воспитательного процесса (мониторинг), так и при подведении итогов;
 коррекция результатов на любом этапе учебно-воспитательного процесса..

Предметно-ориентированные технологии обучения 
 Технология постановки цели
 Технология полного усвоения (по материалам М. С. Кларина)
 Технология педагогического процесса по С. Д. Шевченко
 Технология концентрированного обучения

Личностно-ориентированные технологии обучения 
 Технология обучения как учебного исследования
 Технология педагогических мастерских
 Технология коллективной мыследеятельности (КМД)
 Технология эвристического обучения
 Технология персонифицированного обучения
 Технология "Сфера счастливых людей"

Примечания

Литература 
 Гузеев В. В. Образовательная технология: от приема до философии / М.: Сентябрь, 1996. — 112 с.
 Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с.
 Вишнякова С.М. Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. — М.: НМЦ СПО. 1999. — 538 с.

Ссылки 
 Инновационные образовательные технологии в России и за рубежом

Образование